Издешковское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Сафоновском районе Смоленской области Российской Федерации.

Административный центр — село Издешково.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года в его состав были включены все населённые пункты упразднённого Игнатковского сельского поселения.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входят следующие населённые пункты:

Примечания 

Муниципальные образования Сафоновского района
Сельские поселения Смоленской области